Уолз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уолз, Карл Эрвин (англ. Carl Erwin Walz; род. 6 сентября 1955) — отставной полковник ВВС США, бывший астронавт НАСА.
 Уолз, Тим (англ. Timothy James Walz; род. 6 апреля 1964) — американский политик, представляющий Демократическую партию.